Бешенцево — название населённых пунктов.

Россия 
 Бешенцево — село в Первомайском районе Алтайского края.
 Бешенцево — деревня в составе Приокского района Нижнего Новгорода.